

Astronomia

 Narvi è uno dei satelliti naturali di Saturno, conosciuto anche come Saturno XXXI

Mitologia e letteratura

 Narvi era il figlio di Loki, il dio ingegnoso e dalla grande astuzia della mitologia norrena
 Narvi è un personaggio dell'universo fantasy creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien, il Nano che costruì uno dei cancelli delle miniere di Moria.